3 jeziora w Polsce:
 Jezioro Głęboczek Mały – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno;
 Jezioro Głęboczek Mały – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork;
 Jezioro Głęboczek Mały – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
1 wieś w Polsce:
 Mały Głęboczek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brzozie

Zobacz też 
Głęboczek, Głęboczek Duży, Głęboczek Wielki

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)